El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1964 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Municipal Auditorium de Kansas City, Misuri.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), derrotando en la final a la Universidad de Duke. Se iniciaba una racha que les llevaría a ganar ocho campeonatos más en las diez temporadas siguientes.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1964
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA